Мідний вершник — пам'ятник Петру I в Петербурзі.
 «Мідний вершник» — поема О. С. Пушкіна.